Дэвид Эммет Кокрум (; 11 ноября 1943 — 26 ноября 2006) — американский художник комиксов.

Ранние годы 
Кокрум родился 11 ноября 1943 года в Пендлтоне. Его отец был подполковником ВВС США, из-за чего семья часто переезжала. Дэвид открыл для себя комиксы в юном возрасте; ему нравились такие художники, как Мак Рэбой, Уолли Вуд, Гил Кейн, Мёрфи Андерсон и Джо Куберт.

Карьера

Личная жизнь, болезнь и смерть

Награды 
Работа Кокрума над X-Men принесла творческой группе награду Eagle Award в категории «Favourite (Colour) Comic» в 1977 году. В 1982 году Кокрум получил персональную премию Inkpot Award.

Работы

Aardwolf Publishing 
 Aardwolf #1-2 (1995)
 Futurians #0 (1995)
 Heroes and Villains: The William Messner-Loebs Benefit Sketchbook (2005)
 The Three Tenors: Off Key (2005)
 The Uncanny Dave Cockrum… A Tribute (2004)

Broadway Comics 
 Fatale #2 (1996)
 Shadow State #1-2 (1995)

Claypool Comics 
 Elvira, Mistress of the Dark #7, 27-29, 39-43, 45-48 (1993—1997)
 Deadbeats #18 (1996)
 Soulsearchers and Company #13, 15, 17-22, 26, 28, 32-35, 37-38, 40, 42-44 (1995—2000)

DC Comics 

 Batman #246, 410—412, 423 (1972, 1987—1988)
 Blackhawk #254-255 (1983)
 The Brave and the Bold #167 (Batman and Blackhawk) (1980)
 Green Lantern vol. 2 #128, 177 (1980—1981)
 Green Lantern vol. 3 #43 (1993)
 Green Lantern Corps Quarterly #3 (1992)
 Justice League America Annual #6 (1992)
 Justice League Quarterly #9, 11 (1992—1993)
 Legion of Super-Heroes vol. 2 #300 (1983)
 Legion of Super-Heroes vol. 3 #45 (1988)
 The Legion #25 (2003)
 Secret Origins vol. 2 #42, Annual #3 (1989)
 Shazam! #9 (1974)
 Sovereign Seven #19-23 (1997)
 Star Trek vol. 1 Annual #1 (1985)
 Star Trek vol. 2 #24 (1989)
 Superboy #184, 188, 190—191, 193, 195, 197—202 (Legion of Super-Heroes) (1972—1974)
 Superman #248, 260, #264, 272 (1972—1974)
 Teen Titans #41 (1972)
 Vigilante #44 (1987)
 Weird War Tales #99 (1981)
 Who’s Who in the Legion of Super-Heroes #1-3 (1988)
 Who’s Who: The Definitive Directory of the DC Universe #2, 4, 7, 13, 25 (1985—1987)
 Wonder Woman Annual #5 (1996)
 Wonder Woman Secret Files and Origins #1 (1998)
 World's Finest Comics #218 (1973)

Defiant Comics 
 Dark Dominion #10 (1994)
 Grimmax #0 (1994)
 Warriors of Plasm: Home for the Holidays (1993)

Deluxe Comics 
 Wally Wood’s T.H.U.N.D.E.R. Agents #1-3 (#3 also writer) (1984—1985)

Harris Comics 
 Creepy: The Limited Series #2 (1992)
 Vampirella’s Summer Nights oneshot (1992)

Lodestone Comics 
 Futurians #1-3 (1985—1986)

Malibu Comics 
 Prime #19 (1995)

Marvel Comics 

 The Avengers #106-108, 124—126, Giant-Size #2-3 (1972—1975)
 Bizarre Adventures #27 (1981)
 Captain Marvel #54 (1978)
 Defenders #50, #53, #57 (1977—1978)
 Destroyer #4 (1992)
 Doctor Who #2 (1984)
 Giant-Size X-Men #1 (1975)
 Howard the Duck #16 (1977)
 G.I. Joe Special Missions #22, 24 (1989)
 John Carter of Mars #1 (inker), #11 (1977—1978)
 Legion of Monsters #1 (1975)
 Marvel Comics Presents #1-8, 10, #32 #22-23, 41, 73, #75, #76 (1988—1991)
 Marvel Fanfare #3, 16-17 (1982, 1984)
 Marvel Graphic Novel (The Futurians) #9 (1983)
 Marvel Holiday Special (X-Men) #1 (1991)
 Marvel Preview #1 (1975)
 Monsters Unleashed #4 (1974)
 Ms. Marvel #20-21 (1978)
 Nightcrawler #1-4 (1985—1986)
 Official Handbook of the Marvel Universe #1-5, 8, 10, 12-14 (1983—1984)
 Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition #1-4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 20 (1985—1988)
 Official Handbook of the Marvel Universe Update '89 #4 (1989)
 Pizzazz #14-16 (1978—1979)
 Power Pack #60 (1990)
 Punisher: Bloodlines (1991)
 Savage Sword of Conan #188 (1991)
 Sensational She-Hulk #54 (1993)
 Silver Surfer #13, 21 (1988—1989)
 Solo Avengers #17 (Namor) (1989)
 Special Edition X-Men #1 (1983)
 Star Trek #1-6, 8-10 (1980—1981)
 Uncanny X-Men #94-107, #110, #145-150, 153—158, 161—164 (1975—1978, 1981—1982)
 X-Men: Odd Men Out #1 (2008)
 X-Men Spotlight on… Starjammers #1-2 (1990)
 What If? #38 (1983)

Marvel UK 
 Star Wars Weekly #60 (1979)

Valiant Comics 
 Harbinger Files #1 (1994)
 Turok, Dinosaur Hunter Yearbook #1 (1994)

Warren Publishing 
 Creepy #39, 40, #42 (1971)
 Eerie #36 (1971)
 Vampirella #11 (1971)

Примечания

Ссылки 
Дэйв Кокрум на Fantlab

Художники США XX века
Художники США XXI века